Влади́мир Сарабья́нов:
 Сарабьянов, Владимир Дмитриевич (1959—2015) — советский и российский реставратор древнерусской живописи, искусствовед.
 Сарабьянов, Владимир Николаевич (1886—1952) — советский философ, историк, экономист.